Шохово — название населённых пунктов в Можайском городском округе Московской области России:

 Шохово — деревня;
 Шохово — село.